Kaišiadorys (plaats), plaats in Litouwen
 Kaišiadorys (gemeente), gemeente in Litouwen